Anne Chopinet (nom de jeune fille d’Anne Duthilleul) (née en 1953),  l'une des sept premières femmes entrées à l'École polytechnique, en 1972 ; 
 Gustave Chopinet (1847-1918), homme politique français.